Góry Czarne – pasmo górskie w Polsce
 Góry Czarne – pasmo górskie w Południowej Afryce
 Małe Góry Czarne – pasmo górskie w Południowej Afryce
 Wielkie Góry Czarne – pasmo górskie w Południowej Afryce
 Black Hills – pasmo górskie w Stanach Zjednoczonych